Суходольский сельский совет () — входит в состав
Глуховского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Суходол
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Суходол 
 с. Коренек 
 с. Тополя 
 с. Червоный Пахарь

Примечания